Второ́й дивизио́н — название ряда турниров:
 Футбол
 Второй дивизион Азербайджана по футболу
 Второй дивизион Андорры по футболу
 Второй дивизион Джей-лиги
 Второй дивизион Испании по футболу
 Второй дивизион Королевской испанской футбольной федерации
 Второй дивизион Мексики по футболу
 Второй дивизион Нидерландов по футболу
 Второй дивизион Парагвая по футболу
 Второй дивизион России по футболу
 Второй дивизион Футбольной лиги
 Второй дивизион шотландской Футбольной лиги

 Второй дивизион России по футболу среди женщин
 Второй дивизион СССР по футболу среди женщин

Также
 Дивизион 2 — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Швеции в 1928—1986 годах (с 2006 года им является Суперэттан), третий — в 1987—2005 годах и четвёртый — с 2006 года
 Хоккей
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд
 Второй дивизион Молодёжной Хоккейной Лиги

 Регби
 Второй дивизион чемпионата Франции по регби

См. также 
 2-я дивизия
 Вторая лига